Производство кофе — промышленный процесс преобразования сырых плодов кофейного дерева в готовый кофе. У кофейной ягоды удаляется мякоть, а оставшиеся зерна сушат. При обжарке зелёные кофейные зёрна увеличиваются в объёме и меняют цвет с зелёного на коричневый.

Созревание зёрен 

Плоды кофейного дерева поспевают за 6-8 месяцев, а завязываются на протяжении года, поэтому собирать их машинами можно только в Бразилии, где из-за особых условий урожай поспевает приблизительно в одно и то же время. Таким образом, чаще всего плоды кофейного дерева собираются руками или, высохшие, стряхиваются на подстилку (например, в Йемене). Качество кофе зависит не только от ботанического сорта кофейного дерева, почвы и других условий, но и от того, как его собирают и обрабатывают. Важно собирать созревшие плоды. Незрелые семена-зерна невкусные. С другой стороны, из-за незнания можно «пустить по ветру» прекрасно поспевшие и собранные плоды, поскольку их сразу же надо надлежаще обработать, иначе урожай испортится, заплесневеет, прогоркнет. Ещё на плантациях плоды кофе обрабатывают сухим или влажным способом.

Более древний способ — сухой. В сухое время года (например, в Бразилии — в апреле — сентябре, в Йемене — осенью) все спелые плоды снимаются одновременно, моются и укладываются тонким слоем на солнцепеке и оставляются для сушки на 2-3 недели. Во время сушки они несколько раз в день помешиваются граблями, а на ночь прикрываются от влаги. Семена кофе за это время ферментируются, как бы заканчивают созревать, «получают крепость», в них происходят химические изменения, которые улучшают вкус и другие качества кофе. Предполагают, что ускоренное высушивание кофе в сушилках уничтожает эти преимущества. Как следует высушенные плоды вылущиваются вручную или засыпаются в специальные машины для удаления мякоти и семенной оболочки с зерен кофе.

При влажной обработке кофе можно собирать и в ливни (например, в Колумбии, Индии). Хорошо созревшие плоды собираются и высыпаются в большие, вращающиеся с разной скоростью барабаны с неровной поверхностью в середине, в которые постоянно подается сильная струя воды. Барабаны удаляют большую часть мякоти, но немного её остается, поэтому из барабанов плоды кофе выгружаются в котлы, складываются в кучи или ямы, выложенные плитками, и заквашиваются. Когда остатки мякоти от квашения размякнут, их совсем легко смыть проточной водой. Обмытые зерна кофе высыпаются на ровные площадки, выложенные плитками или утрамбованные глиной, и сушатся на солнце 3-4 часа в день при постоянном их помешивании. Это очень важный этап в производстве кофе. В это время зерна кофе будто «накапливают крепость», ферментируются. Слишком быстрая сушка, как и длительная, их портит. Надлежаще высушенные зерна кофе засыпаются в машины для удаления семенной оболочки и внутренней шелухи. В современных машинах для обжарки кофе — ростерах — зерно обжаривается в течение 16-18 мин. при температуре 200—240 С.

Производство кофе по странам 

 Бразилия
 Колумбия
 Эквадор
 Гватемала
 Папуа-Новая Гвинея
 Филиппины
 Гаити
 Вьетнам
 Коста-Рика
 Камерун
 Гавайи
 Куба
 Эфиопия
 Гуам

Характеристика производителей кофе по странам 
 Бразилия — основной гигант-поставщик продукции среднего качества на мировом рынке. Общая численность кофейных деревьев — более 6 миллиардов.
 Вьетнам — почетное второе место (более 1 миллиарда в год).
 Колумбия — третье государство по изготовлению сырья (15 % объёма, получаемого товара на всей планете).
 Океания, Индонезия — основные плантационные площади располагаются на Суматре, Яве и Сулавеси (666 000 т). Особенностью сортов является длительное хранение на складах (1-3 года), что придает полноту вкусу.
 Мексика — владелица огромных плантаций с объёмом сбора зелёного кофе до 300 тысяч тонн ежегодно.
 Гватемала — склоны, содержащие вулканические породы, идеально подходят для получения урожая арабики высокого класса.
 Коста-Рика — наиболее развивающаяся во всем мире отрасль по производству кофе.
 Никарагуа — насаждения, расположенные на высоте 1300 м над уровнем моря, дают около 60 тысяч тонн сырья ежегодно.
 Африка (Кения, Эфиопия, Танзания и Зимбабве) — выращивают высококачественные сорта культуры.
 Азия (Йемен, Индия) — с Йемена началось распространение кофейной культуры по планете, а плантациям Индии около трех столетий.

См. также 
 Список стран по производству кофе
 История кофе
 Кофейное зерно

Литература 
 
 

Производство кофе